Uttendorf ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Uttendorf (Salzburg), Gemeinde im Pinzgau, Salzburg

Gemeindeteile:
 Uttendorf (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Uttendorf (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Uttendorf (Gemeinde Prinzersdorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Uttendorf (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Uttendorf (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau, Oberösterreich
 Uttendorf (Gemeinde Niederwaldkirchen), Ortschaft in Niederwaldkirchen, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Uttendorf (Gemeinde St. Peter), Ortschaft von St. Peter am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Utín (Uttendorf), Ortsteil von Přibyslav, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien

Burgen, Schlösser:
 Burg Uttendorf war eine Burg in Uttendorf (Gemeinde Helpfau-Uttendorf).

Uttendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Kirsten Uttendorf (* 1969), deutsche Regisseurin, Dramaturgin und Operndirektorin

Siehe auch:
 Utendorf